Чемпионат Европы по дзюдо 2003 года проходил в Дюссельдорфе (Германия) 16 — 18 мая.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Медальный зачёт

Ссылки 
 Results of the 2003 European Judo Championships (JudoInside.com)

Май 2003 года
Спорт в Германии в 2003 году
Чемпионаты Европы по дзюдо
Чемпионаты Европы в Германии
Международные спортивные соревнования в Дюссельдорфе
2003 год в дзюдо
дзюдо
Международные соревнования по дзюдо в Германии